Музе́й Ни́колы Те́слы  () — научный музей в центральном районе Белграда (Сербия), посвящённый физику-изобретателю Николе Тесле.

История 

Основан музей 5 декабря 1952 года по решению Правительства Республики Югославия и разместился в двухэтажном особняке на улице Пролетарских бригад в Белграде, построенном ещё в 1927 году по проекту сербского архитектора Дражича Брашована.

На первом этаже музея размещена экспозиция действующих моделей приборов и аппаратов, изобретённых Николой Теслой, а также собрание материалов и документов, рассказывающих о жизни и деятельности изобретателя.

На втором этаже хранятся рукописи Николы Теслы, его записные книжки, письма, книги из личной библиотеки, а также иные материалы, предназначенные для изучения творческого наследия изобретателя.

Всего в музейной коллекции насчитывается более 160 000 оригинальных документов, более 2000 книг и журналов, более 1200 технических изобретений и несколько тысяч фотографий, схем и рисунков, принадлежавших Николе Тесле, а также его личные вещи.

Все документы и личные вещи Николы Теслы были переданы Белграду ещё в 1949 году Савой Косановичем, согласно последней воле самого Теслы.

На сегодняшний день — единственный музей в мире, хранящий оригинальные документы и личные вещи Николы Теслы. По этой причине музей оказывает всяческую поддержку и содействие исследователям творчества Теслы, а также обеспечивает доступ к информации для исследователей истории науки, изобретений и патентного права.

Директор музея — Бранимир Йованович ().

Галерея

Примечания 

Музеи Белграда
Никола Тесла